Trek est un mot afrikaans lui-même dérivé du néerlandais qui signifie « migration ».

Il est employé pour :
 le trek ou trekking, une randonnée de longue durée ;
 le Grand Trek, migration des fermiers Boers de la colonie du Cap vers l'intérieur des terres dans les années 1835-1840. Les participants au Grand Trek sont dénommés  (« voyageurs de l'avant ») ;
 les , littéralement « paysans voyageurs », des pasteurs boers semi-nomades du  jusqu'au début du  sur le territoire de l'actuelle Afrique du Sud. Les premiers d'entre eux choisirent d'évoluer en dehors des limites de la colonie du Cap, indépendants de l'administration de celle-ci  ;
 Trek, un fabricant de vélos et composants de vélos américain ;
 Star Trek, un univers de science-fiction américain ;
 Trek, une chaîne de télévision française ;
 le terme renvoie également à la signification de gué et apparait à ce titre dans l'étymologie des villes d'Utrecht et de Maastricht (Måstrek ou Li Trek en wallon) notamment.